Laurian:
 Doru Laurian Bădulescu
 Laurian Gabor
 Nume de familie
 August Treboniu Laurian
 Dimitrie August Laurian

Nume de familie românești